Le Omladinski Fudbalski klub Grbalj Radanovići (en ), plus couramment abrégé en OFK Grbalj Radanovići, est un club monténégrin de football fondé en 1970 et basé dans la ville de Radanovići.

Histoire

Bilan sportif

Palmarès

Bilan par saison

Bilan européen 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier

Légende

Personnalités du club

Présidents du club 
  Marko Carević

Entraîneurs du club 
  Dusan Vlaisavljević
  Zoran Govedarica

Anciens joueurs du club 
  Nemanja Nikolić
  
  
  Luka Pejović
  
 Nikola Ašćerić

Liens externes 

Club de football au Monténégro
Club de football fondé en 1970